Out of This World (englisch wörtlich „nicht von dieser Welt“, sinngemäß „himmlisch“) steht für:
 Out of This World (Musical), Musical von Cole Porter
 Out of This World, US-amerikanischer Titel von Another World (Computerspiel), französisches Computerspiel (1991)

Filme und Fernsehserien:
 Out of This World (1945), US-amerikanischer Film von  Hal Walker 
 Out of This World (1962), britische Fernsehserie (1962) 
 Out of This World, Originaltitel von Mein Vater ist ein Außerirdischer, US-amerikanische Sitcom (1987 bis 1991)
 Out of This World, Alternativtitel von Uzumaki (Film), japanischer Film von Higuchinsky (2000)
 Out of This World, Alternativtitel von Kono yo no sotoe – Club Shinchugun, japanischer Film von Junji Sakamoto (2004) 

Alben und Musikstücke:
 Album von Pepper Adams (1961)
 Album von Europe (Band) (1988)
 Album von Maureen McGovern (1996)
 Lied von Johnny Mercer (1945)
 Lied von Michael W. Smith (1992)
 Lied von Marillion (1995)
 Lied von The Cure (2000)